Парк героев:
 Парк Героев — парк в городе Кривой Рог.
 Парк Героев — парк в Грозном.
 Парк Героев-Пожарных — парк в Санкт-Петербурге.
 Парк Героев Гражданской войны — парк в центре Курска.